Dase bezeichnet:

 Georg Dase siehe Georg Dasen (1568–1643), deutscher Mathematiker, Hochschullehrer und Rektor
 Martina Dase (* 1959), deutsche Filmemacherin und TV-Journalistin
 Zacharias Dase (1824–1861), deutscher Rechenkünstler
 Dase (Erpe), Zufluss der Erpe in den Landkreisen Kassel und Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 norddeutsche Bezeichnung für Bremsen

Siehe auch:
 Daase